Stanisław Franciszek Zajączkowski (ur. 1890, zm. 1977) – polski historyk
 Stanisław Marian Zajączkowski (ur. 1931, zm. 2014) – polski historyk
 Stanisław Zajączkowski (malarz) (ur. 1888, zm. 1971) – polski malarz